Франче́ско Гвидоли́н (; 3 октября 1955, Кастельфранко-Венето, Италия) — итальянский футболист и тренер. Выступал на позиции полузащитника. Лучший тренер Серии А 2010 года.

Карьера

Клубная 
Большую часть своей карьеры в качестве футболиста Франческо Гвидолин провёл в «Вероне». За «жёлто-синих» полузащитник выступал (с перерывами, во время которых играл на правах аренды в других командах) с 1975 по 1984 годы. Завершил карьеру игрока в 1986 году в «Венеции», выступавшей в то время в Серии C2.

В сборной 
В 1976—1977 годах привлекался в молодёжную сборную Италии. За команду Гвидолин дебютировал 22 сентября 1976 года и сыграл в общей сложности 5 матчей.

Тренерская 
Франческо Гвидолин начал карьеру тренера в 1988 году в команде «Джорджоне» из Кастельфранко-Венето, выступавшей в то время в Серии C2. Следующие 5 лет Гвидолин тренировал команды Серий С2 и C1, пока в 1993 году не вывел «Равенну» в Серию B. После этого успеха тренер непродолжительное время возглавлял клуб элитного дивизиона кальчо «Аталанта».

В следующем сезоне Гвидолин возглавил команду Серии B «Виченца». С этим клубом он в 1997 году выиграл Кубок Италии и в следующем сезоне дошёл до полуфинала Кубка обладателей кубков.

В 1998 году Франческо Гвидолин стал главным тренером «Удинезе». По итогам сезона его команда финишировала на 7-й позиции, однако перед началом следующего чемпионата тренер был отправлен в отставку. В ноябре 1999 года Гвидолин возглавил «Болонью». С этой командой в 2002 году дошёл до финала Кубка Интертото. Впрочем, уже в апреле 2003 года Гвидолин лишился своего поста. Не последнюю роль в его отставке сыграла оскорбительная фраза, однажды произнесённая им в адрес города Болоньи.

В январе 2004-го Гвидолин сменил Сильвио Бальдини на посту главного тренера «Палермо». Под его руководством сицилийцы вернулись в Серию А спустя 35 лет скитаний по низшим лигам, а по итогам сезона 2004/05 завоевали право выступать в кубке УЕФА. По окончании сезона Гвидолин возглавил «Дженоа», завоевавший право выступления в Серии А. Однако генуэзцы были отправлены в Серию С1 из-за обвинения в договорных матчах, и тренер расторг свой контракт.

В октябре 2005 года Франческо Гвидолин возглавил «Монако», однако оставался главным тренером лишь в течение одного сезона, по итогам которого «Монако» занял место в середине турнирной таблицы.

После возвращения из Франции Франческо Гвидолин в течение двух лет трижды назначался главным тренером «Палермо». Осенью 2007 года итальянским специалистом интересовался «Куинз Парк Рейнджерс». Тренер выражал заинтересованность в работе в английском клубе, однако в итоге стороны не смогли договориться об условиях контракта.

В сентябре 2008 года Гвидолин подписал контракт с «Пармой», которую в том же сезоне сумел вывести в Серию А. 24 мая 2010 года был назначен главным тренером «Удинезе». Команда под его руководством в сезоне 2010/11 заняла четвёртое место в национальном чемпионате и завоевала таким образом право участия в квалификационном раунде Лиги чемпионов следующего сезона.

20 мая 2014 года Франческо Гвидолин объявил о завершении тренерской карьеры и переходе на административные должности одновременно в «Удинезе» и два других клуба, принадлежащих Джампаоло Поццо, «Уотфорд» и «Гранаду».

18 января 2016 года назначен главным тренером валлийского клуба английской Премьер-лиги «Суонси Сити». 3 октября 2016 года освобождён от должности через 2 дня после поражения в домашнем матче 7-го тура чемпионата Англии 2016/17 против «Ливерпуля» (1:2).

Достижения

Командные

В качестве игрока 
 «Эллас Верона»
 Финалист Кубка Италии: 1975/76, 1983/84

В качестве тренера 
 «Виченца»
 Обладатель Кубка Италии: 1996/97
 Финалист Суперкубка Италии: 1997

 «Болонья»
 Финалист Кубка Интертото УЕФА: 2002

 «Палермо»
 Победитель Серии Б: 2003/04

Личные 
 Премия «Золотая скамья»: 2010/11

Статистика

В качестве игрока (по сезонам в чемпионатах Италии)

Примечания

Ссылки 
 
 Карточка игрока на Hellastory.net
 Статистика на Emozionecalcio.it

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Эллас Верона»
Игроки ФК «Самбенедеттезе»
Игроки ФК «Пистойезе»
Игроки ФК «Болонья»
Игроки ФК «Венеция»
Футбольные тренеры Италии
Тренеры ФК «Джорджоне»
Тренеры ФК «Тревизо»
Тренеры ФК «Фано»
Тренеры ФК «Эмполи»
Тренеры ФК «Равенна»
Тренеры ФК «Аталанта»
Тренеры ФК «Виченца»
Тренеры ФК «Удинезе»
Тренеры ФК «Болонья»
Тренеры ФК «Палермо»
Тренеры ФК «Дженоа»
Тренеры ФК «Монако»
Тренеры ФК «Парма»
Тренеры ФК «Суонси Сити»